Sneedorff är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Frederik Sneedorff
 Hans Christian Sneedorff
 Jens Schielderup Sneedorff